Журавлёвка — посёлок в Полесском районе Калининградской области. Входит в состав Тургеневского сельского поселения.

Население

История 
Ранее деревня называлась Шиллингсдорф, со получила прусское название Дрозден.

Первое упоминание о Дроздене относится к 1390 году, когда великий магистр Тевтонского ордена Конрад Цёлльнер фон Ротенштайн предоставил имущество трем людям.

Во время Великой Отечественной войны в боях в районе Гросс Дроздена отличились разведчики 366-го полка 126 дивизии (сержант Зерщиков, сержант Артёмов).

26 января 1945 года Гросс Дрозден был взят войсками 3-го Белорусского фронта, в 1946 году переименован в Журавлевку.

Достопримечательности 
Усадьба Гросс Дрозден с парком площадью 3,8 гектара, который сейчас является памятником природы регионального уровня.

Примечания 

Населённые пункты Полесского района (Калининградская область)